Исмаил Мухамедович Силлах (; р. , , УССР) — украинский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории. Серебряный призёр чемпионата мира 2005 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2006 года среди любителей. Чемпион Северной Америки по версии NABF в полутяжёлом весе (2010—2012). Бывший претендент на титул чемпиона мира.

Биография 
Родился в студенческой семье. Мать — уроженка города Жданова, окончила школу с золотой медалью, училась в Запорожском мединституте. Отец — выходец из африканского государства Сьерра-Леоне — приехал в Советский Союз получить образование. У Исмаила есть два брата, старший Аджик и младший Стефан.

Любительская карьера 
На любительском ринге провёл 318 поединков, в 302 одержал победу.
 2000 Завоевал серебряную медаль на юношеском чемпионате Европы в весовой категории до 57 кг. Проиграл в финале румыну Йонцу Георге.
 2001 Завоевал золотую медаль на юношеском чемпионате Европы в весовой категории до 67 кг. Нокаутировал в финале россиянина Дмитрия Чудинова. Завоевал золотую медаль на юношеском чемпионате мира. В полуфинале победил россиянина Артура Бетербиева, в финале — азербайджанца Эльчина Ализаде.
 2002 Серебряный призёр президентского Кубка Польши. Победитель международного турнира в Венгрии. Четвертьфиналист юношеского чемпионата мира в весовой категории до 71 кг, проиграл ирландцу Энди Ли.
 2003 Победитель международного турнира в России в весовой категории до 75 кг. Победил в финале кубинца Юниера Дортикоса. Четвертьфиналист юношеского чемпионата Европы, проиграл россиянину Егору Мехонцеву. Победитель международного турнира «Кубок Чёрного моря» на Украине.
 2004 Серебряный призёр международного турнира в России. Проиграл в финале Гайдарбеку Гайдарбекову. Победитель международного турнира в Финляндии, нокаутировал в финале гамбийца Бадоу Джека. Чемпион Украины в весовой категории до 75 кг.
 2005 Победитель международного турнира в Норвегии. Чемпион Украины. Участник Кубка мира, выиграл во всех своих поединках. Серебряный призёр Чемпионата мира. Проиграл в финале россиянину Матвею Коробову.
 2006 Победитель международного турнира в Турции. Серебряный призёр Чемпионата Европы, проиграл в финале россиянину Артуру Бетербиеву в весовой категории до 81 кг. Участник Кубка мира, победил нокаутом южноафриканца Табисо Мчуну и проиграл россиянину Артуру Бетербиеву.
 2007 Победитель международного турнира Братьев Кличко на Украине, победил в финале узбекистанца Аббоса Атоева. Серебряный призёр международного турнира в Турции.
 2008 Победитель квалификационного олимпийского турнира в Турции. Позже был обвинён в употреблении допинга и дисквалифицирован на 2 года.

Профессиональная карьера 
В 2008 году Силлах решил не ждать окончания срока дисквалификации в любительском боксе и перешёл в профессионалы.

3 апреля 2010 года Силлах нокаутировал американца Даниэля Джуду и завоевал титул чемпиона Северной Америки по версии NABF в полутяжёлом весе.

В 2012 году неожиданно проиграл нокаутом россиянину Денису Грачёву. После этого поражения, Силлах перешёл в первый тяжелый вес. Победил четырёх малоизвестных боксёров, включая россиянина Константина Питернова, которого нокаутировал в августе 2013 года.

Бой с Сергеем Ковалёвым 
Исмаил Силлах стал первым соперником Сергея Ковалёва после завоевания последним титула чемпиона мира по версии WBO. В первом раунде соперники присматривались друг к другу, и победу в раунде с небольшим перевесом одержал Силлах. Однако уже в начале второго раунда Ковалёв отправил претендента в нокдаун встречным правым ударом в область левого виска. Силлах поднялся до окончания счёта рефери, но не смог оправиться от потрясения. В первой же атаке после нокдауна Ковалёв отправил соперника в тяжёлый нокаут.

Возвращение в первый тяжёлый вес

Статистика профессиональных боёв

Прочие факты биографии 
 Болельщик «Динамо» (Киев) и Лос-Анджелес Лейкерс
 Дипломированный повар

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный блог Исмаила Силлаха на vRINGe.com

Боксёры Украины
Чемпионы Украины по боксу
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Боксёры тяжёлой весовой категории
Боксёры, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил